Batalha de India Muerta (1816) — portugueses sob o marechal Pinto combatem contra as tropas artiguistas de Rivera, perto do Arroyo India Muerta, em Rocha, no Uruguai
 Batalha de India Muerta (1845) — forças de Rivera contra forças rosistas na Guerra Grande, perto do Arroyo India Muerta, em Rocha, no Uruguai

Desambiguações de guerras e batalhas